skrzat – krasnoludek, krasnal
 Skrzat (Skřítek) – film produkcji czeskiej w reżyserii Tomása Vorela z roku 2005
 Skrzat – skała na Górze Zborów koło Podlesic na Wyżynie Częstochowskiej
 Skrzat – skała w rezerwacie przyrody Sokole Góry w Olsztynie naWyżynie Częstochowskiej

Zobacz też 
 Skrzaty – leśniczówka w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Drawno
 Wydawnictwo Skrzat – krakowskie wydawnictwo specjalizujące się w literaturze dziecięcej i młodzieżowej
 skrzak